Кубок ісландської ліги 2022 — 27-й розіграш, у якому беруть участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на чотири групи по 6 команд, кращі команди проходять до плей-оф, де і визначають переможця. Титул здобув Гапнарф'ярдар.

Груповий етап 
Матчі пройдуть з 12 лютого до 15 березня 2022 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 березня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 березня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на soccerway 

2022
Ісландія
2022 в ісландському спорті